Osoby noszące nazwisko Bhattarai:
 Krishna Prasad Bhattarai (1924–2011) – nepalski polityk, premier Nepalu w latach 1990–1991 i 1999–2000
 Baburam Bhattarai (ur. 1954) – nepalski polityk, premier Nepalu w latach 2011–2013